Серанон () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас, кантон Грас-1. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сент-Обан (округ Грас).

Площадь коммуны — 23,28 км², население — 432 человека (2006) с тенденцией к росту: 482 человека (2012), плотность населения — 20,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 475 человек, а в 2012 году — 482 человека.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 296 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 192 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности 64,9 %, в 1999 году — 65,8 %). Из 192 активных трудоспособных жителей работали 181 человек (108 мужчин и 73 женщины), 11 числились безработными (двое мужчин и 9 женщин). Среди 104 трудоспособных неактивных граждан 20 были учениками либо студентами, 44 — пенсионерами, а ещё 40 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 215 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 461,5 человек. При этом медиана доходов составила 16 тысяч 873 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки